Nemesis the Warlock – fumetto britannico
 Nemesis the Warlock – videogioco del 1987